Йёкюльсау (, дословно: ледниковая река) — название ряда рек в Исландии:

 Йёкюльсау-ау-Даль () — также известная, как Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм () или Йёкла ()
 Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм () — вторая по длине река (после Тьоурсау) в Исландии

См. также
 Йекель